Николай Шишкин:
 Шишкин, Николай Васильевич (1924—1988) — Герой Советского Союза.
 
 Шишкин, Николай Константинович (1921—2010) — полковник, академик Академии военных наук РФ.
 Шишкин, Николай Павлович (1827—1902) — министр иностранных дел России.